Noctua peut désigner :
Noctua : un genre de papillons nocturnes ;
Noctua (entreprise) : une entreprise autrichienne spécialisée dans la conception et la production de matériel de refroidissement pour ordinateurs.